Климент Благоев Хаджов е български инженер.

Биография 
По бащина линия Хаджов принадлежи към големия възрожденски стружки род Хаджови, внук е на видния просветен деец Климент Хаджов. Дядо му по майчина линия е капитан ІІ ранг Никола Тодоров, бесарабски българин, пръв командир на първата българска подводница.

В 1982 година защитава докторат на тема „Загуба на устойчивост на натиснати реологични пръти“ във ВМЕИ-София, а в 2002 година става доктор на техническите науки с темата „Хомогениза­ция на материалните тензори на среди с ориентиращи се ани­зот­ропни включ­вания“ в Техническия университет в София. Преподава в Химикотехнологичния и металургичен университет, Техническия университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия.

От 1991 до 1993 година преподава в Техническия университет в град Набьол, Тунис. Работи като гост-преподавател и в университети в Румъния, Германия и Франция.

В 2006 година става почетен доктор на Реймския университет във Франция.

Научните му интереси са в областта на композитните материали - механични свойства, хомогенизация, дефектиране, разрушаване, реология -  моделиране и характеризиране; нанофлуидите - термични свойства на суспензии съдържащи анизотропни нановключвания с различна форма. Автор е на многобройни научни трудове, учебници и учебни помагала.

Родословие

Бележки 

Български учени от Македония
По произход от Струга
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Родени в София
Преподаватели в Химикотехнологичния и металургичен университет
Възпитаници на Техническия университет – София
Преподаватели в Техническия университет (София)
Почетни доктори във Франция
Климент